222032 Lupton – asteroide
Lupton – località dell'Inghilterra in Cumbria
Lupton – località degli Stati Uniti in Arizona
Lupton – località degli Stati Uniti in Michigan